Deze pagina bevat een lijst van Israëlische ministers van Arbeid en Sociale Zaken.

Ministers van Arbeid van Israël (1948–1977)

Ministers van Sociale Zaken en Welzijn van Israël (1948–1977)

Ministers van Arbeid en Sociale Zaken van Israël (1977–heden) 

 
Israëlisch minister van Sociale Zaken
Arbeid en Sociale Zaken